Le championnat d'Europe féminin de basket-ball des 18 ans et moins 2017 est la  du championnat d'Europe de basket-ball des 18 ans et moins. Seize équipes nationales participent à la compétition qui se déroule dans la ville de Sopron en Hongrie, comme lors de l'édition précédente, du 5 au 13 août 2017.

Équipes participantes

Rencontres

Phase de groupes

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase finale

Tableau principal 

Source : FIBA

Matches de classement

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

à  

Source : FIBA

Classement final

Leaders statistiques

Points

Rebonds

Passes

Récompenses 

 MVP de la compétition (meilleure joueuse) :  Billie Massey

 Meilleur cinq de la compétition:
  Billie Massey
  Ivana Katanić
  Kadiatou Sissoko
  Klara Lundquist
  Veronika Voráčková

Sources et références

Lien externe 

  Site web officiel

18 ans féminin